Радунская — русская фамилия.
 Радунская, Виктория Александровна (род. 1937) — советская и российская актриса театра и кино.
 Радунская, Ирина Львовна (род. 1926) — советский физик, писатель, популяризатор науки.

См. также 
 Радунский